Les termes siège d'Orléans ou bataille d'Orléans peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 Le siège d'Orléans (451) pendant les invasions des Huns d'Attila ;
 La Bataille d'Orléans (463) entre les forces de l'empire romain du magister militum Ægidius et les troupes du royaume wisigoth menées par Frédéric, le frère du roi Théodoric ;
 Le siège d'Orléans (1428-1429) pendant la guerre de Cent Ans ;
 Le siège d'Orléans (1562), par l'armée protestante pendant la première guerre de Religion ;
 Le siège d'Orléans (1563), par l'armée royale et catholique pendant les guerres de religion ;
 Le siège d'Orléans (1589) pendant les guerres de religion ;
 La bataille d'Orléans (1870) durant la guerre franco-prussienne.